Tanya Blunt é uma modelo, atriz, cantora, produtora e magnata dos Estados Unidos.

Discografia
Natural Thing (Polygram, 1994)[6]
"Freedom" (all-star single, Mercury, 1995)
"Right Here", The Family That Preys (2008)

Filmografia
Mudança de Hábito 2 (1993) - Tanya

Atores dos Estados Unidos
Modelos dos Estados Unidos
Cantoras dos Estados Unidos
Cantoras afro-americanas
Cantores de R&B contemporâneo dos Estados Unidos